Karde steht für:
 eine Pflanzengattung der Kardengewächse (Dipsacoideae), siehe Karden
 eine Maschine zum Kardieren

Karde ist der Familienname folgender Personen:
 Lars-Christian Karde (* 1975), deutscher Hörfunkmoderator
 Otto F. Karde (1907–1993), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Karden (Begriffsklärung)
 Karte